Hexameron – raccolta dei discorsi di Ambrogio di Milano
Hexaméron – composizione musicale
Hexaméron – poema didattico di Giorgio di Pisidia
Hexameron – racconto della creazione, opera di Blossio Emilio Draconzio
Hexaméron – opera di Anders Arrebo